

Черемушки — село, Вілейський район, Мінська область

Черемушки — селище, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Черемушки — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Черемушки — селище, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Черемушки — селище, Красночетайський район, Чувашія
 Черемушки — село, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Черемушки — село, Можгинський район, Удмуртія
 Черемушки — селище, Чаїнський район, Томська область

Черемушки — село, Полтавська область, Кременчуцький район
 Черемушки — селище, Чернігівська область, Ніжинський район
 Черемушки — мікрорайон Кропивницького
 Черемушки — залізнична станція Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці

 «Черемушки» — музична комедія режисера Герберта Раппапорта 1962 року (СРСР)

Див. також 
 Черемушка